Лига Европы УЕФА является ежегодным футбольным турниром, основанным в 1972 году. Лига Европы считается вторым по значимости турниром для европейских футбольных клубов входящих в УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций), после Лиги чемпионов УЕФА. В розыгрыше Лиги Европы УЕФА принимают участие клубы, занявшие по окончании сезона национального чемпионата определённые места в турнирной таблице, в зависимости от рейтинга УЕФА, а также победители или финалисты национальных кубков.

Самым титулованным клубом турнира является испанская «Севилья», которая выигрывала Лигу Европы/Кубок УЕФА 6 раз.

Краткая история 

Первый финал турнира прошёл в 1972 году, по результатам двух матчей победителем стал лондонский «Тоттенхэм Хотспур», обыгравший другой английский клуб «Вулверхэмптон Уондерерс» с общим счётом 3:2.

Первые 25 лет розыгрыша турнира, победитель определялся по результатам двух матчей, по одному на стадионе каждого участвующего клуба, но в 1998 году был введён одноматчевый финал на нейтральном поле. «Интернационале» победил «Лацио» на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

С момента первого розыгрыша в сезоне 1971/72 и по сезон 2008/09 турнир назывался Кубком УЕФА. До сезона 1998/99 в этом турнире не принимали участие клубы-обладатели национальных кубков, так как существовал Кубок обладателей кубков УЕФА, который на то время считался вторым по значимости после Лиги чемпионов УЕФА, но в результате слияний Кубка УЕФА и Кубка обладателей кубков УЕФА появился единый турнир со старым названием — Кубок УЕФА. С сезона 2008/09 он получил название Лига Европы УЕФА с изменением формата турнира по аналогии с Лигой чемпионов.

Рекорды турнира 
До 2015 года четыре клуба — «Ювентус», «Интернационале», «Ливерпуль» и «Севилья» были обладателями рекорда по количеству побед в турнире, выиграв его по три раза. В 2015 году «Севилья» стала единоличным рекордсменом, выиграв Кубок в четвёртый раз. При этом «Севилья» демонстрирует 100-процентный результат, выиграв все шесть финалов, в которых принимала участие. 

Пять раз в финал выходил итальянский «Интернационале» (три победы и два поражения). Четырежды пробивались в финал итальянский «Ювентус» и английский «Ливерпуль» (по три победы, и одному поражению) и немецкий клуб «Боруссия» из Мёнхенгладбаха (две победы и два поражения).

Только два клуба — «Реал Мадрид» и «Севилья» — сумели защитить титул. При этом «Севилья» сделала это дважды: «Реал Мадрид» победил в 1985 и 1986 годах, а «Севилья» в 2006 и 2007 годах, а затем в 2014 и 2015 годах.

Испания является рекордсменом по количеству побед в турнире 12 раз. Далее следуют англичане с итальянцами — по девять побед. «Бенфика» и «Олимпик Марсель» чаще других — по три раза — проигрывали в финале, при этом ни разу не сумев завоевать трофей. По два раза проигрывали в финальных матчах «Атлетик Бильбао», мёнхенгладбахская «Боруссия», дортмундская «Боруссия», «Интернационале», лондонский «Арсенал» и «Эспаньол».

Победители 
Хотя Кубок ярмарок считается предшественником Кубка УЕФА, УЕФА официально не признаёт этот турнир, и, следовательно, победы в этом турнире не включены в список.

Легенда

Двухматчевые финалы

Одноматчевые финалы

Количество побед

По клубам

По странам

См. также 
 Список главных тренеров, выигравших Кубок УЕФА и Лигу Европы УЕФА

Примечания

Сноски

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт

Победители
Лига Европы УЕФА